Il doppio del torneo di tennis Fresno Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Ayala e Travis Parrott che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jeff Morrison 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Diego Ayala /  Travis Parrott (Campioni)
 Paul Goldstein /  Jeff Morrison (finale)

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fresno Challenger 2003